Lichendorf bezeichnet

 Lichendorf (Gemeinde Straß), eine Katastralgemeinde und Ortschaft von Straß in Steiermark, Steiermark
 Lichendorf (Gemeinde Sankt Stefan) Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Steiermark
 Lichendorf (Gemeinde Wildon), Ortschaft von Wildon, Steiermark